

Фамилия 
Ганц () — немецкая или еврейская фамилия.
 Ганц, Абрахам (1814—1867) — швейцарско-венгерский инженер, основатель компании «Ганц».
 Ганц, Адольф (1795—1869) — немецкий дирижёр.
 Ганц, Амирам (род. 1952) — уругвайский скрипач.
 Ганц, Антон (1899—1973) — гауптштурмфюрер СС, комендант концлагеря Эбензе.
 Ганц, Антон Рой (1903—1993) — швейцарский юрист и дипломат, посол в СССР, сын Рудольфа Ганца.
 Ганц, Бени (род. 1959) — израильский военный и политический деятель.
 Ганц, Бруно (1941—2019) — швейцарский актёр.
 Ганц, Вильгельм (1833—1914) — британский дирижёр и органист немецкого происхождения.
 Ганц, Леопольд (1806—1869) — немецкий скрипач и композитор.
 Ганц, Маурицио (род. 1968) — итальянский футболист.
 Ганц, Рудольф (1877—1972) — швейцарско-американский пианист, дирижёр, композитор и музыкальный педагог.
 Ганц, Симоне Андреа (род. 1993) — итальянский футболист.
 Ганц, Уильям (1919—2009) — американский кардиолог словацкого происхождения.
 Ганц, Эдуард (1827—1869) — немецкий пианист и педагог.
 Ганц, Эдуард Мориц (1802—1868) — немецкий виолончелист и композитор.

Топонимы 
 Ганц — коммуна в федеральной земле Штирия в Австрии

В культуре 
 Ганц (Gantz) — манга Хироя Оку, по мотивам которой был снят одноимённый аниме-сериал
 Ганц — фильм по мотивам манги «Ганц»
 Ганц: Идеальный ответ — продолжение фильма «Ганц»

Прочее 
  — венгерская машиностроительная корпорация.